Por Whitewood pode estar à procura de:
 Whitewood (Dacota do Sul)
 Whitewood (Virgínia)

Desambiguações de topônimos